Китайская легенда о двух влюблённых.
 Лян Шаньбо и Чжу Интай — статья о легенде.
Экранизации
 Лян Шаньбо и Чжу Интай (фильм, 1953) — телеспектакль, снятый Шанхайской киностудией (Shanghai Film Studio)
 Лян Шаньбо и Чжу Интай (фильм, 1963) — гонконгский музыкальный фильм режиссёра Ли Ханьсяна. Имел ошеломительный кассовый успех, принёс культовый статус многим снявшимся в нём актёрам, на многие годы определил стилистику компании Shaw Brothers
 Лян Шаньбо и Чжу Интай (фильм, 1964) — гонконгский музыкальный фильм, снятый компанией Motion Picture. Несмотря на звёздный состав (Ли Лихуа, Ю Минь) провалился в прокате и практически неизвестен широкой публике.